Krčmársky potok – potok, dopływ Hnilca na Słowacji
 Krčmársky potok – potok, dopływ Popradu na Słowacji